Mühlwinkl oder Mühlwinkel ist der Name folgender Orte:

 Mühlwinkl (Ruhpolding), Ortslage in der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Mühlwinkel (Gemeinde Güssing), Stadtteil von Güssing, Bezirk Güssing, Burgenland
 Mühlwinkel (Gemeinde Bad Loipersdorf), Ortsteil von Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark